Tilápie je český rodový název pro několik druhů vrubozubcovitých ryb:
 Heterotilapia – monotypický rod 
 Heterotilapia buttikoferi – tilápie zebrovaná
 Tilapia
 Tilapia bakossiorum
 Tilapia bemini

Související články 
 akara
 cichlidka
 kančík
 perleťovka
 pestřenec
 tlamovec
 vrubozubec